«Luis Marín», conjunto del nombre propio Luis y el apellido Marín, puede referirse a:

Personajes 
 Luis Marín Sabater (1906-74), futbolista español;
 Luis Marín Barahona (1983-), futbolista chileno;
 Luis Marín Murillo (1974-), futbolista costarricense;
 Luis Marín, militar español del siglo XVI.
 Luis Marín (1972-2019), escritor chileno.
 Luis Marín (1932-2022), actor español.
 Luis Marín de San Martín (1961-), obispo agustino español.

Desambiguaciones
 Luis Antonio Marín, .